Pebble může znamenat:

 angilcký výraz pro oblázek
 Pebble – značka chytrých hodinek
 Pebble (ostrov) – ostrov na Falklandách
 Pebble Island Settlement – osada na ostrově Pebble
 Pebble (Nebraska) – obec v Nebrasce
 Pebble (Ohio) – obec v Ohiu
 Pebble Beach – resort v Kalifornii
 Pebble (důl) – důl na Aljašce

Podobné
 The Pebbles – belgická rocková skupina (aktivní 1965–1974)
 Pebble to a Pearl – album americké zpěvačky Nikky Costy